Николай Павлович Беляев (1925—1995) — советский передовик лесной промышленности. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 18 июня 1925 года в селе Бабушкино, Бабушкиного района Вологодской области в крестьянской семье.

Окончил семь классов и уехал учиться в ремесленное училище в город Ленинград. В январе 1943 года Н. П. Беляев был призван в ряды Красной Армии.

С 1943 года направлен в действующую армию, участник Великой Отечественной войны — гвардии младший сержант,  миномётчик и заместитель командира отделения — наводчик  300 гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на 3-м Украинском и Карельском фронтах. 17 марта 1945 года «за то что при атаке на дер Шаркерес Венгрия, огнём из своего миномёта подавил станковый пулемёт противника, чем способствовал продвижению 5-й стрелковой роты» был награждён Медалью «За отвагу». 23 апреля 1945 года за уничтожение двух пулемётов и живой силы противника был награждён Орденом Славы 3-й степени. Войну закончил в Австрии.

С 1945 года после окончания войны и демобилизации жил и работал в городе Тотьма Вологодской области. Большую часть своей жизни Н. П. Беляев трудился в лесной отрасли, работая — водителем лесовозной машины в Тотемском и Сухонском леспромхозах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. П. Беляев «за выдающиеся успехи в труде» награждался Орденом «Знак Почета» и Орденом Трудовой Славы 3-й степени.

20 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана»  Николай Павлович Беляев был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию жил в городе Тотьма Вологодской области.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (20.04.1971)
 Орден Ленина (20.04.1971)
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985) 
 Орден Знак Почёта 
 Орден Славы III степени (23.04.1945)
 Орден Трудовой Славы III степени  
 Медаль «За отвагу» (17.03.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Звания 
 Почетный гражданин города Тотьма (1965)

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь / сост. Музалевский М. В., : РИЦ «Кавалер», 2009 г. — Т. 3. — С. 181.
 Рожденные Вологодчиной : энциклопедический словарь биографий / сост. М. В. Суров. - Вологда : Полиграфист, 2005 г. — 783 с. 

Персоналии:Социалистическое соревнование
Миномётчики Великой Отечественной войны